Die Q School 2014/1 war das erste von zwei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2014/15. Es fand vom 10. bis 15. Mai 2014 in der South West Snooker Academy in Gloucester in England statt.

Direkt im Anschluss vom 16. bis 21. Mai fand das zweite Qualifikationsturnier statt.

Modus 
Die 145 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2014/15 und 2015/16 erhielt.

Ergebnisse 
Für die zweite Runde waren 111 Spieler gesetzt, die übrigen 34 Spieler traten in der ersten Runde paarweise gegeneinander an, um die 17 verbleibenden Plätze zu besetzen.

Gruppe 1 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 2 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 3 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

Gruppe 4 
Runde 1

Runde 2 bis Finale

kl. = kampflos

Century-Breaks 
Von den 145 angetretenen Teilnehmern erzielten 15 mindestens ein Break von 100 Punkten oder mehr. Insgesamt wurden 21 Centurys gespielt. Gleich drei Spieler schafften es dreimal. Der Schotte Rhys Clark erzielte die beiden höchsten Breaks von 134 und 132 Punkten.

Quellen 

2014 1
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Gloucester